Голубное — название населённых пунктов:

Украина 
 Голубное — село в Березновском районе Ровненской области.
 Голубное — село в Заречненском районе Ровненской области.